Patricio Rodríguez puede referirse a:

 Patricio Julián Rodríguez (1990-), futbolista argentino surgido en el Club Atlético Independiente;
 Patricio Rubén Rodríguez (1988-), futbolista argentino tucumano;
 Patricio Rodríguez (baloncestista) (1984-), baloncestista argentino;
 Patricio Rodríguez (tenista) (1938-2020), tenista chileno;
 Manuel Patricio Rodríguez García (1805-1906), más conocido como Manuel García, cantante de Ópera español.